Ramiro I di Aragona
 Ramiro II di Aragona
 Ramiro II di León
 Sancho Ramírez di Aragona
 Ramiro Sánchez di Monzón
 Ramiro III di León